Pulokulon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pulokulon, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Pulokulon, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar